Волгогра́дский скоростно́й трамва́й — трамвайная система с элементами метрополитена в Волгограде, открытая 5 ноября 1984 года и являющаяся составной частью общей трамвайной сети города.

В 2012 году в журнале «Forbes» скоростной трамвай занял четвёртое место в списке «12 самых интересных трамвайных маршрутов мира».

История 
Идея строительства нового вида городского электрического транспорта в Волгограде появилась в середине 1960-х годов. В 1970-м началось строительство наземных участков линии, а в 1976 году — подземной её части. 5 ноября 1984 года было открыто постоянное пассажирское движение на первой очереди волгоградского скоростного трамвая. Её протяжённость составляет 13,5 км (в том числе 3,5 км — подземная часть, две подземные станции, одна — на эстакаде).

Первоначально на маршруте скоростного трамвая эксплуатировались одиночные и сдвоенные вагоны с правосторонним расположением дверей и кабинами водителя, ориентированными по направлению движения. На конечных станциях трамваи оборачивались через разворотные кольца. При этом подземные станции Площадь Ленина и Комсомольская имели центральные островные платформы, поэтому на участках ЦПКиО — Площадь Ленина и Комсомольская — Пионерская были построены скрещивающиеся тоннели для организации на этих станциях левостороннего движения с целью обеспечения возможности выхода пассажиров на платформу.

В 1985 году началось строительство второй очереди скоростного трамвая. Пуск второй очереди скоростного трамвая состоялся 1 декабря 2011 года. Это подземный участок с тремя станциями протяжённостью 3,8 км. Он не имеет скрещивающихся тоннелей и рассчитан только на вагоны с двухсторонним расположением дверей и кабинами управления по обоим концам, поскольку оборот на конечной станции Ельшанка осуществляется реверсивно. При этом станция Площадь Чекистов с оборотным кольцом оказалась расположенной на ответвлении, и к ней было сохранено движение трамваев маршрута СТ.

Скоростной трамвай в Волгограде соединяет пассажирским сообщением пять районов города из восьми. Интервал движения в часы «пик» составляет 3-6 минут, в межпиковое время — 6-7 минут. Продолжительность поездки на маршруте «ВГТЗ — Ельшанка» составляет от 42 до 45 минут.

С 1 по 13 апреля 2020 года метротрам, как и весь остальной общественный транспорт города, был закрыт из-за пандемии COVID-19.

С 20 октября 2020 года по 1 сентября 2021 год на участке линии от «Завода "Баррикады"» до «Тракторного завода» был проведён «капитальный ремонт». Обновлены и заменены были рельсы, контактная сеть, тяговые подстанции и прочая инфраструктура, однако вследствие сорванных графиков из-за недоделанных работ, ремонт пути продолжался и после возобновления работы линии скоростного трамвая.

Маршруты

Действующие

Временно приостановленные и резервные

Станции 

Скоростной трамвай в Волгограде насчитывает 22 станции, в том числе одну законсервированную — «Площадь Чекистов». Из них 16 наземных, одна эстакадная, пять подземных мелкого заложения, среди которых две односводчатые и три колонные.

Наземные станции 
 «Тракторный завод (ВГТЗ)» — наземная кольцевая (оборотная);
 «Хлебозавод» — наземная;
 «Автоцентр» — наземная;
 «Больница Ильича» — наземная;
 «Завод „Баррикады“» — наземная;
 «Гимназия № 14» — наземная;
 «Стадион „Монолит“» — наземная;
 «ЗКО (Завод „Красный Октябрь“)» — наземная;
 «Улица 39-й Гвардейской Дивизии» — наземная;
 «Площадь Возрождения» — наземная;
 «Дворец спорта» — наземная;
 «Мамаев курган» — наземная;
 «Стадион „Волгоград арена“» — наземная;
 «ЦПКиО (Центральный парк культуры и отдыха)» — наземная;
 «ТРК „Европа“» — наземная.

Первая очередь 
 «Площадь Ленина» — подземная односводчатая с островной платформой, глубина — 7 м;
 «Комсомольская» — подземная колонная с островной платформой, глубина — 10 м;
 «Пионерская» — крытая эстакадная (+15 м) с береговыми платформами;
 «Площадь Чекистов» — наземная кольцевая (оборотная), на ответвлении.

Вторая очередь 
 «Профсоюзная» — подземная колонная с островной платформой, глубина −14 м;
 «ТЮЗ (Театр Юного Зрителя)» — подземная односводчатая с островной платформой, глубина −12 м;
 «Ельшанка» — подземная колонная с береговыми платформами, глубина −5 м.

Подвижной состав 
Маршруты скоростного трамвая обслуживают трамвайные вагоны из трамвайного парка (бывш. депо № 5).

Первоначально основу парка подвижного состава скоростного трамвая составляли вагоны «Tatra T3» выпуска 1980—1987 годов с правосторонним расположением дверей. Часть из них работала на маршрутах обычного трамвая, а часть — на маршрутах скоростного. Вагоны имели бортовые номера с 5699 по 5833, как правило эксплуатировались в сдвоенных односторонних составах.

В дальнейшем началось постепенное его пополнение с двухсторонними вагонами с кабинами управления по обоим концам состава. В первой половине 1990-х годов на линию в опытную эксплуатацию поступили различные типы двухсторонних вагонов: по одному трёхсекционному двухкабинному вагону «Tatra KT8D5» № 5834 чешского производства и «ЛВС-8-2-93 (71-139)» № 5835 производства ПТМЗ), а также одной сплотки из двух односекционных однокабинных двухсторонних вагонов 71-611 (КТМ-11) производства УКВЗ. Из них длительное время с 1992 по 2019 год проработала только Tatra, после чего была передана в Москву. Вагон ЛВС-8-2-93 долгое время простаивал в депо и в 2009 году был порезан, а вагоны 71-611 (КТМ-11) после эксплуатации во 2 депо были переданы в город Волжский в 2005 году.

В 2006 году в депо поступили два трамвайных вагона с номерами 5836 и 5837 из односторонних вагонов типа Татра T3R.PV, которые начали обслуживать маршрут СТ.

В период с 2008 по 2012 год ПТМЗ изготовил и поставил в Волгоград десять двухсторонних трёхсекционных вагонов ЛВС-2009 (71-154). 29 декабря 2008 года состоялась презентация первого такого вагона в Волгограде, который получил бортовой № 5838. Второй вагон прибыл в Волгоград 31 мая 2009 года (бортовой № 5839). В рамках второго контракта ещё семь вагонов (№ 5840 — 5846) были поставлены в течение 2011 года. Согласно третьему контракту к 21.05.2012 в Волгоград должны были быть поставлены ещё 3 вагона. Однако прибыл только 5847, а к концу 2012 года завод-изготовитель практически прекратил работу. Эти вагоны начали работать сначала на маршруте СТ, а затем СТ-2.

В марте-апреле 2018 года пришло 20 новых двухсторонних однокабинных трамваев 71-623-03 производства УКВЗ, получившие бортовые номера с 5848 по 5867. Из них было сформировано 10 двухвагонных составов по системе многих единиц (СМЕ) с ориентацией кабин в разные стороны, благодаря чему они получили возможность работать на маршруте СТ-2. Также в апреле-мае 2018 года из Москвы поступило 33 бывших в эксплуатации двусторонних однокабинных вагона МТТА-2 (двухсторонняя модификация Tatra T3 с асинхронным приводом). Большинство из них были объединены по СМЕ в двухсторонние составы и стали обслуживать маршруты СТ и СТ-2. После этого часть односторонних вагонов Tatra T3 была списана или законсервирована, а другая часть была отстранена от эксплуатации на линии скоростного трамвая и переведена на обычные маршруты.

Маршрут СТ-2 обслуживают вагоны или составы с двусторонним расположением дверей и двумя кабинами водителя, в то время как на маршруте СТ, имеющем оборотные кольца на обеих конечных станциях и расположение платформ только с правой стороны, наряду с ними могут эксплуатироваться и односторонние вагоны. По состоянию на 2021 год, все эксплуатирующиеся на маршрутах вагоны или составы являются двухсторонними (за исключением двух вагонов Tatra T3R.PV, которые эксплуатируются на маршруте СТ-1).

Действующие пассажирские трамваи 
 71-623-03 (КТМ-23-03) — 20 вагонов (10 составов)
 71-154 (ЛВС-2009) — 10 вагонов (трёхсекционные)
 Tatra T3R.PV — 2 вагона (1 состав)
 МТТА-2 — 33 вагона

Трамваи, выведенные из эксплуатации 
 Tatra KT8D5 — 1 вагон (трёхсекционный)
 ЛВС-8-1-93 — 1 вагон (трёхсекционный)
 71-611 (КТМ-11) — 2 вагона (1 состав)
 Tatra T3 — 135 вагонов

Служебные трамваи 
 Tatra T3SU (двухдверная) — 8 вагонов
 ГС-4 (КРТТЗ) — 1 вагон (снегоочиститель)
 ГС-5 — 1 вагон (снегоочиститель)
 ТК-28 — 1 вагон (рельсотранспортёр)

Технические особенности 
Скоростной трамвай отличается от обычного почти вдвое большей скоростью сообщения, высокой частотой и регулярностью движения, более высокой провозной способностью. Движение трамвая изолировано от других видов транспорта и пешеходных потоков и осуществляется по обособленному полотну, за исключением пересечений улиц около ТРК Европа, ул. Глазкова, ул. Маршала Крылова. Все остановки наземной части линии скоростного трамвая объявляются пассажирам как станции.

Для питания электродвигателей через токоприёмники вместо контактного рельса в тоннелях используется контактный провод, конструкция подвески которого по условиям габарита тоннеля имеет высоту около 35 см от уровня крыши трамваев. Токоприёмники вагонов в условиях движения по тоннелям заменены на новые, способные работать в интервале высот (от головки рельсов) от 3,8 м в тоннелях до 6,3 м на наземных линиях. Электроснабжение подземных устройств осуществляется от понизительных подстанций.

В перспективе подземный участок может быть переоборудован для движения поездов метрополитена, поэтому габариты тоннелей и станций, а также устройства пути построены по нормам проектирования метрополитена. Сооружения подземного участка были оборудованы системами отопления, водоснабжения, водоотвода и канализации. Для поддержания в подземных сооружениях необходимой температуры и влажности воздуха построены вентиляционные установки.

Подземные и эстакадные станции 
Подземные и надземные эстакадные станции скоростного трамвая схожи по конструкции со станциями метрополитена, но отличаются от них в объёмно-планировочном отношении. Длина пассажирских платформ станций 60 м, рассчитана на эксплуатацию поездов из двух перспективных восьмиосных вагонов. Высота платформ от уровня головки рельсов составляет 0,3 м. Служебные помещения располагаются на уровне платформ. Полная длина станционного комплекса, включающего платформы, вестибюль, подстанцию, вентиляционную камеру, кабельные отсеки, составляет около 135 м, то есть вдвое меньше, чем на линиях метрополитена. Основные несущие конструкции станций состоят из сборного и монолитного железобетона, конструкции тоннелей в основном из сборного железобетона.

Самая глубокая станция — «Профсоюзная», самая мелкая — «Пионерская» (единственная надземная эстакадная станция). Только две станции скоростного трамвая имеют наземные вестибюли — «Пионерская» и «Ельшанка».

Безопасность 
Безопасность движения трамваев в тоннелях обеспечивает система автоматической блокировки со светофорной сигнализацией и защитными участками (с использованием типовой для метрополитенов аппаратуры и оборудования). По правилам пользования скоростным трамваем, пассажирам запрещено спускаться в тоннель. Для предотвращения данного нарушения на входе в тоннель установлены устройства за контролем проникновения в тоннель (УКПТ).

В рамках программы антитеррористических мероприятий на всех подземных станциях были установлены камеры видеонаблюдения и специальные установки досмотра пассажиров (багажа).

Перспективы 
Администрация Волгограда отказалась от третьей очереди скоростного трамвая до Волгоградского государственного университета и отменила выделение земли под нее. Расторгнут госконтракт и с компанией, проектировавшей продление линии СТ от «Ельшанки» до Университетского.

Литература

Примечание

Ссылки 
 
 

 
Здания и сооружения, построенные в 1984 году в России
Скоростной трамвай
Трамвайные системы России